Heineken Open 2004 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Heineken Open rozgrywany w dniach 12–18 stycznia 2004 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród 404 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2004 w tenisie ziemnym
2004
2004 w Nowej Zelandii